Gilbert kan henvise til:

Steder 

 Gilbert (navn)

Australien 
 Gilbert River, Queensland
 Gilbert River, South Australia

Kiribati 
 Gilbertøerne, en kæde of atoller og øer i Stillehavet

USA 
 Gilbert, Arizona, en by
 Gilbert, Arkansas, en by
 Gilbert, Iowa, en by
 Gilbert, Louisiana, en landsby
 Gilbert, Minnesota, en by
 Gilbert, Nevada, ghost town
 Gilbert, Ohio, et kommunefri område
 Gilbert, Pennsylvania, et kommunefri område
 Gilbert, South Carolina, en by
 Gilbert, West Virginia, en by
 Gilbert, Wisconsin, et kommunefri område
 Mount Gilbert (flertydig), flere bjerge
 Gilbert River, Oregon

Ydre rum 
 Gilbert (månekrater)
 Gilbert (marskrater)

Andet 
 Gilbert (Disney) - fiktiv figur fra universet omkring Mickey Mouse og Fedtmule. Han er Fedtmules nevø